Por The Illusionist pode estar à procura de:

 The Illusionist (romance), romance de 1995 da autora irlandesa Jennifer Johnston
 The Illusionist (2006), um filme checo-americano de Neil Burger.
 The Illusionist (2010), um filme de animação franco-britânico de Sylvain Chomet.

Desambiguações de cinema